Јоахимстал може бити:
 Јоахимстал (Барним), град у њемачкој савезној држави Бранденбург и једно од 24 општинска средишта округа Барним.
 Јоахимстал (здружена општина), административно удружење 4 општине и града у округу Барним (Бранденбург) у Њемачкој.